Ambrus bezeichnet:
 Ambrus, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne

Ambrus ist der Familienname folgender Personen:
 Attila Ambrus (* 1967), ungarisch-rumänischer Eishockey-Spieler und Bankräuber
 Ferencz Ambruş (* 1930), rumänischer Boxer
 Irene Ambrus (1904–1990), ungarische Schauspielerin
 Ludovic Ambruş (* 1946), rumänischer Ringer
 Mariann Ambrus (1956–2007), ungarische Ruderin
 Miklós Ambrus (1933–2019), ungarischer Wasserballspieler 

 Victor Ambrus (1935–2021), ungarisch-britischer Grafiker und Illustrator
 Zoltán Ambrus (1861–1932), ungarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ambros